Rue Andrieux (Paris)
 Rue Andrieux (Reims)